En Pologne, Piotrów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Piotrów, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Piotrów, village du powiat de Białobrzegi
 Piotrów, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie de Łódź
 Piotrów, village du powiat de Piotrków
 Piotrów, village du powiat de Poddębice

dans la voïvodie de Lubusz
 Piotrów, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Piotrów, village du powiat d'Ostrowiec
 Piotrów, village du powiat de Kielce